Sedna peut faire référence à : 

 Sedna, une déesse légendaire du peuple Inuit.
 (90377) Sedna, objet transneptunien, planète naine potentielle.
 Sedna Planitia, une plaine de la planète Vénus.
 Sedna, deux rois d'Irlande des temps antiques.
 Sedna IV, un voilier scientifique.
 , un genre de solifuges de la famille des  ne comprenant qu'une seule espèce :